Рахман Ильяс (настоящая фамилия — Ильясов) (15 марта 1908, дер. Карамсар, Казанской губернии Российская империя (ныне Апастовского района Республики Татарстан) — 23 августа 1943) — татарский советский писатель и драматург.

Биография 
Сын крестьянина-бедняка, позже рабочего на нефтепромыслах Грозного. Учился в медресе, позже в Грозненской школе. С 1924 — ученик слесаря на предприятиях по нефтедобыче. Вступил в комсомол.

В 1925—1927 учился в ФЗУ. В 1929 избран председателем правления клуба «Народы Востока», заведовал отделом народного образования и быта райкома ВЛКСМ.

С 1930 — член ВКП (б).

В 1931—1932 — учился в Татарском коммунистическом университете. Не окончив университет, вернулся в Грозный.

В 1933—1941 — работал литературным сотрудником в редакциях газет, литконсультантом Союза писателей Татарской АССР, уполномоченным Татглавлита, в Татарском республиканском комитете по радиофикации и радиовещанию при Совете народных комиссаров Татарской АССР.

Член Союза писателей СССР с 1938 года.

В 1941 году ушёл добровольцем на фронт. Участник Великой Отечественной войны. Командуя ротой, погиб в бою на Украине.

Творчество 
Первые рассказы и очерки писателя о нефтяниках появились в 1930-х гг.

Рахман Ильяс — автор драматических произведений «Дед Андар» («Әндәр карт», 1934), «Зайнуш» (1934), «Знакомые» («Танышлар», 1939), «Фонтан» (1940).

Наибольшей популярностью пользовалась повесть «Горизонт», талантливо изображающая жизнь и труд рабочих в годы первых пятилеток; повесть вошла в школьные хрестоматии. В 1935 году Рахман Ильяс публикует сборник рассказов «Среди гор».

Избранные произведения 
 «Кем гаепле?» (1930)
 «Шәрифҗамал» (1932) 
 «Среди гор» («Таулар арасында», сборник рассказов, 1933)
 «Чыныгу» (1933)
 «Зайнуш» (пьеса, 1934)
 «Горизонт» (повесть, 1935)
 «Фонтан» (драма, 1940)
 «Старик» (рассказы, 1942)

Литература 
 «Татарский энциклопедический словарь» Казань, Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1998
 «Татарская энциклопедия» Казань, Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002-14

Татарские писатели
Драматурги Татарстана
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Члены Союза писателей СССР
Писатели-соцреалисты
Командиры рот в Великой Отечественной войне